{{Танк
|Модификация = Vickers Medium Mark III («Виккерс 16-тонный»)
|Изображение = Виккерс 16-тонный.jpg
|Пикселы = 300px
|Подпись = 1934 год
|Классификация = средний танк
|Масса, т = 16
|Компоновка = классическая
|Экипаж = 7
|Десант = 
|Производитель =  Vickers-Armstrongs
|Годы разработки = 1926−31
|Годы производства = 1929−33
|Годы эксплуатации = 1933−38
|Экземпляры = 6 (из них 3 прототипа)
|Основные операторы = 
|Длина, мм = 6550
|Длина с пушкой, мм = 
|Ширина, мм = 2650
|Высота, мм = 2490
|База, мм = 
|Колея, мм = 
|Клиренс, мм = 440
|Тип брони = стальная катаная
|Лоб корпуса = 25,4
|Лоб корпуса (верх) = 
|Лоб корпуса (середина) = 
|Лоб корпуса (низ) = 
|Борт корпуса = 12,7
|Борт корпуса (верх) = 
|Борт корпуса (низ) = 
|Корма корпуса = 12,7
|Корма корпуса (верх) = 
|Корма корпуса (середина) = 
|Корма корпуса (низ) = 
|Днище = 9,5
|Крыша корпуса = 9,5
|Лоб башни = 25,4
|Лоб рубки = 
|Маска орудия = 
|Щиток орудия = 
|Борт башни = 12,7
|Борт рубки = 
|Корма башни = 12,7
|Корма рубки = 
|Крыша башни = 9,5
|Крыша рубки = 
|Активная защита = 
|Динамическая защита = 
|Калибр и марка пушки = 47-мм QF 3 pounder Vickers
|Тип пушки = нарезная танковая
|Длина ствола, калибры = 32
|Боекомплект пушки = 180
|Углы ВН = +25...−12 (орудие)+17...−12 (пулемёты)
|Углы ГН = 360° (орудие)200° (пулемёты)
|Дальность стрельбы = 
|Прицелы = 
|Пулемёты = 3 × 7,7-мм«Виккерс», 8400 патронов 
|Другое вооружение = 
|Тип двигателя = Armstrong-Siddeley, карбюраторный, 8-цилиндровый, V-образный, с воздушным охлаждением
|Мощность двигателя, л.с. = 180
|Скорость по шоссе, км/ч = 50
|Скорость по пересечённой местности, км/ч = 
|Запас хода по шоссе, км = 185
|Запас хода по пересечённой местности, км = 
|Удельная мощность, л.с./т = 11,25
|Колёсная формула = 
|Тип подвески = сблокированная попарно, на вертикальных пружинах
|Удельное давление на грунт, кг/кв.см = 
|Ширина гусеницы,мм = 350
|Преодолеваемый подъём = 40−45
|Преодолеваемая стенка, м = 0,96
|Преодолеваемый ров, м = 2,75
|Преодолеваемый брод, м = 1,22
}}

Vickers Medium Mark III (; другие обозначения — Tank Medium Mark III, Medium Mark III, Medium Mk.III или просто Mk.III''; также известен, как «Виккерс 16-тонный») — британский средний танк межвоенного периода. Создан в 1926—1931 годах фирмой «Виккерс». В 1933 году выпущено три серийных танка, состоявших на вооружении британской армии до 1938 года. В боевых действиях не применялись.

«Виккерс 16-тонный» представлял собой трёхбашенный танк классической компоновки, с двухъярусным расположением пушечно-пулемётного вооружения. Танк послужил прообразом для советского среднего танка Т-28.

История создания 
В 1926 году британская фирма «Виккерс» начала разработку нового танка. Он должен был заменить в войсках танки Мк I и Мк II, принятые на вооружение в 1924—1925 годах и имевшие массу недостатков. При конструировании фирме предоставлялась большая свобода. Основные требования Военного департамента сводились к следующему: усиление вооружения, по сравнению с предшественниками, и масса не более 15,5 т — что давало возможность использовать стандартный армейский понтонный мост грузоподъемностью 16 т. Первый проект танка с тремя пулеметными и одной пушечной башнями, получивший обозначение А6, был военными отвергнут — он не укладывался в ограничение по массе. В ходе переработки чертежей число башен сократилось до трех, и в 1927 году фирма «Виккерс» изготовила два прототипа, получивших обозначения А6Е1 и А6Е2. Внешне обе машины были очень похожи и отличались лишь типом трансмиссии. На А6Е1 стояла обычная четырехскоростная коробка передач Armstrong-Siddley, а на А6Е2 — швейцарская коробка Winterthur/SLM. В качестве силовой установки на обоих танках использовался 180-сильный карбюраторный двигатель Armstrong-Siddley V8 с воздушным охлаждением. Вооружение размещалось в трех башнях: большой (47-мм пушка и 7,71-мм пулемет) и двух малых (по два 7,71-мм пулемета в каждой). Экипаж состоял из шести человек. Бронирование 9—14 мм. Масса 16т (впоследствии эти танки стали широко известны как «шестнадцати-тонники», или «Виккерс» 16-тонный). Испытания, проведенные в конце 1927 года на полигоне в Фарнборо, показали, что машины развивают максимальную скорость до 40 км/ч, однако их подвеска, во многом заимствованная у танков Mk I и Mk II, оказалась неудачной. В 1928 году был изготовлен третий экземпляр танка —А6ЕЗ. Количество пулеметов на нём сократили до трех (по одному в каждой башне) и установили новую шестискоростную планетарную коробку передач конструкции Вильсона.

Описание конструкции

Служба и боевое применение

Оценка машины

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Танки по алфавиту
Танки Великобритании
Средние танки
Многобашенные танки